Појам Ројтер може да се односи на:

 Михил Ројтер, холандски адмирал
 Паул Јулијус фон Ројтер, немачки предузетник и оснивач новинске агенције Ројтерс
 Лудвиг фон Ројтер, немачки адмирал
 Емил Ројтер, луксембуршки политичар
 Ханс Ројтер, немачки уметник